L'édition 2013-2014 de la OK Liga se joue du 12 octobre 2013 au  7 juin 2014. Le championnat regroupe 16 clubs.
Le FC Barcelone remporte pour la  le titre.

À compter de cette saison, seuls les trois premiers se qualifient pour la ligue européenne. Le quatrième sésame revient au vainqueur de la coupe d'Espagne

Équipes

Résultats

Classement 

|valign="top"|

|}

Leader journée après journée

Classement des buteurs

Notes et références 

Championnat d'Espagne de rink hockey
Espagne M1
Rink hockey M1